Acontia karachiensis is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1889 door Charles Swinhoe.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

karachiensis
Dier uit het Afrotropisch gebied